Гран-при Абу-Даби 2010 года (официально II Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», прошедшая 14 ноября 2010 года на автодроме Яс Марина, Абу-Даби, ОАЭ. Впервые в истории Формулы-1 перед последним этапом на итоговую победу в чемпионате претендовали сразу 4 гонщика (Фернандо Алонсо, Марк Уэббер, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон). Победителем этапа и чемпионата стал Себастьян Феттель, занимавший перед гонкой только 3 место в общем зачете. Это девятнадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при

Ссылки 
 
 
 
 «Марк против всех» — обзор квалификации Гран-При Абу-Даби 2010 
 «Побеждает быстрейший!» — обзор Гран-При Абу-Даби 2010.

Примечания

Навигация 

Гран-при Абу-Даби